Autiosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Autiosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,01, long 28,36),  (7 ha)
2. Autiosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,28, long 28,12),  (30 ha)
3. Autiosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 63,87, long 29,86),  (12 ha)
4. Autiosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,11, long 29,77),  (2 ha)
5. Autiosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,04, long 28,19),  (7 ha)
6. Autiosaari och Haaposaari, Nordöstra Savolax,  (61 ha)
7. Autiosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (36 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar